Imię i nazwisko Kent Andersson nosili lub noszą m.in.:
 Kent Andersson (1942–2006) – szwedzki motocyklista, mistrz świata
 Kent Andersson (ur. 1959) – szwedzki zapaśnik, olimpijczyk